Oechelhaeuser ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Oechelhäuser (1852–1923), Kunsthistoriker, Sohn von Wilhelm Oechelhäuser
 Gisela Oechelhaeuser (* 1944), Kabarettistin
 Johannes Oechelhäuser (1787–1869), deutscher Unternehmer und Bürgermeister von Siegen
 Wilhelm Oechelhäuser (1820–1902), Kommerzienrat, Bürgermeister, Generaldirektor der deutschen Continental-Gas-Gesellschaft
 Wilhelm von Oechelhäuser jun. (1850–1923), Ingenieur, Unternehmer, Sohn von Wilhelm Oechelhäuser